South Antrim steht für:

 South Antrim (Wahlkreis, Nordirland), Wahlkreis für das Parliament of Northern Ireland
 South Antrim (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 South Antrim (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus